Jalkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kalle Jalkanen (1907-1941), fondeur finlandais
 (1945-2010), chanteur finlandais
 (né en 1958), chercheur américain en biophysique moléculaire
 (1918-2007), escrimeur finlandais
 (1862-1921), homme politique finlandais
 (né en 1954), scientifique et homme d'affaires finlandais
 (né en 1954), scientifique finlandais en biomédical
 (né en 1936), diplomate et juriste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois